3DEXCITE, bis 2013 Realtime Technology AG, ist ein Anbieter von Software sowie von Beratungs- und Kreativdienstleistungen für die industrielle 3D-Visualisierung. Das Unternehmen befasst sich mit der Implementierung von computerbasierter Visualisierung als Bestandteil des Produktlebenszyklus, um digitale CAD-Konstruktionsdaten unternehmensübergreifend verfügbar zu machen. Es gehört seit Ende 2013 zum französischen Softwareunternehmen Dassault Systèmes, das mit CATIA ein weitverbreitetes System zur computergestützten Konstruktion (CAD) für die produzierende Industrie herstellt.

Unternehmensentwicklung 
3DEXCITE wurde 1999 unter dem Namen Realtime Technology von den beiden Vorständen Ludwig A. Fuchs und Christoph Karrasch in München gegründet. Im August 2010 kam Roberto Schettler als drittes Vorstandsmitglied hinzu. Er begleitete RTT zuvor als Aufsichtsrat seit 2006. Christoph Karrasch schied zum 31. Dezember 2012 aus dem Vorstand aus. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2013 wurde er Ende Juni in den Aufsichtsrat gewählt.

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz in Höhe von 73,7 Mio. Euro (2011: 55,0 Mio. Euro). 3DEXCITE beschäftigte laut Halbjahresbericht 01/2013 zum Stichtag 30. Juni 2013 insgesamt 754 Mitarbeiter an 15 Standorten weltweit. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse für den Freiverkehr zugelassen. Ende März 2012 wechselte RTT vom Freiverkehr in den Entry Standard Frankfurt

Am 10. Januar 2014 wurde RTT von dem französischen Softwareunternehmen Dassault Systèmes übernommen.
Im Zuge dessen ging die Realtime Technology AG in die Dassault Systemes 3DEXCITE GmbH über.

Geschäftsmodell 
Die Visualisierung in Echtzeit basiert auf den CAD-Konstruktionsdaten aus der Produktentwicklung. Am 3D-Echtzeitmodell werden alle Arbeitsschritte im Produktentstehungsprozess abgedeckt, welche bisher die Produktion von Modellen, Prototypen und Vorserien erforderten. Dazu gehören Designreviews und -vergleiche, physikalische Analysen und die Simulationen von Verwendungs-, Montage- und Reparatursituationen. Sobald die Produktentwicklung abgeschlossen ist, wird das kontinuierlich aktualisierte 3D-Echtzeitmodell als Mastermodell für Maßnahmen in der Marketing- und Vertriebsstrategie herangezogen.

Angebot 
Das Angebot von 3DEXCITE unterteilt sich in die Sparten Software (3DEXCITE Visualization Platform), Solutions und CGI (Computer Generated Imagery) und deckt die Wertschöpfungskette vollständig ab. Durch seinen ganzheitlichen Ansatz, Kunden und deren Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu begleiten, nimmt 3DEXCITE im Bereich der 3D-Visualisierung eine innovative Vorreiterrolle ein. Vom Design über die Entwicklung, bis zur Erstellung von Marketingmaterialien und individuellen Vertriebslösungen bietet 3DEXCITE alle Services aus einer Hand an.

Zu den Kunden zählen neben Vertretern aus den Branchen Automotive, Aerospace, Defense und Konsumgüter auch verstärkt Mode und Sport.

Software
Den Kern der 3DEXCITE Visualization Platform bildete die Visualisierungssoftware 3DEXCITE DeltaGen. Alle weiteren Softwaremodule stützten angrenzende Workflows durch Asset Management, cloudbasiertes Echtzeitrendering, digitales Materialdesign, Reviewing- und Bilderstellungsoptionen.
Solutions
Der Bereich Solutions konzentrierte sich auf die Bereitstellung von spezifischen Visualisierungslösungen für die Entwicklung, Design, Marketing und den Vertrieb. Ziel ist die Abbildung der kompletten Prozesskette für eine durchgängige Nutzbarkeit der digitalisierten CAD-Daten.
CGI
Der Begriff Computer-Generated Imagery (CGI) stammt aus der 3D-Computergrafik und umfasste die computerbasierte Generierung von Bildern für Filme, Animationen und Simulationen. 3DEXCITE hat seinem CGI-Bereich eine Kreativabteilung vorangestellt: Flavor3D. Von der Konzeption, der Datenaufbereitung (Data Preparation) über die komplette Produktion (Stills, Films & Animations) bis hin zur Umsetzung von Verkaufsfördermaßnahmen (Realtime Interactive) werden sämtliche Marketing- und Vertriebs-Aktivitäten unterstützt.

Auszeichnungen 
Die Leistungen von 3DEXCITE in den Bereichen Wachstum, Kreativdienstleistungen und Innovation wurden regelmäßig mit Auszeichnungen wie Red Dot Award, Automotive Brand Contest, iF Design Award, Bayerns Best 50, Deloitte Technology Fast 50 Award oder WorldMediaFestival bedacht.

Weblinks 
 www.3dexcite.com
 Virtual Dimension Center Fellbach
 Ausgezeichnet: 3D-Partner von BMW und Ferrari im Aufwärtstrend
 
 Testfahrt in der Datenleitung
 Virtueller Pkw gibt Gas beim Engineering
 3D-Visualisierung von RTT - Innovation aus der Cloud

Literatur

Einzelnachweise 

Informationstechnikunternehmen (München)
Softwarehersteller (Deutschland)
Ehemals börsennotiertes Unternehmen (Deutschland)
Gegründet 1999